Chubut (provincie), een provincie in Argentinië
Chubut (rivier), een rivier in Argentinië